Aerik kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Airuk (ö i Marshallöarna, Maloelap), 
 Aerik (ö i Marshallöarna), Rongelap, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar